Wals (voertuig), een voertuig om asfalt of ander materiaal mee te verdichten
Wals (machine), een machine om iets mee te pletten, te verdichten of te vermalen, zoals in de metallurgie, een meelfabriek of een papiermachine
Gladde rol, een landbouwwerktuig om grond mee te verdichten of aan te drukken
Wals (muziek), een muziekstuk met 3/4-maat
Engelse wals
Weense wals
Wals (plaats), een buurtschap in de gemeente Oude IJsselstreek
Wals-Siezenheim, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land
WALS (radar), een militair radarsysteem

Personen
Cor Wals, een Nederlandse wielrenner

Zie ook
Walsen, een vormgevingstechniek